Claudius Barriot (1846-1908), peintre français ;
 Robert Barriot (1898-1970), peintre, émailleur, sculpteur français.